Појам Битка за Грозни може да се односи на:

 битка за Грозни (1994—1995)
 битка за Грозни (1996)
 битка за Грозни (1999—2000)